Гаплогруппа I — одна из гаплогрупп митохондриальной ДНК человека.

Происхождение 
Вместе с сестринской гаплогруппой N1a происходит от гаплогруппы N1 — субклада гаплогруппы N.

Субклады 
 I1
 I2'3
 I2
 I3
 I4
 I5
 I6
 I7
 I8
 I9
 I10
 I11
 I12

Распространение 
Гаплогруппа I распространена в Европе и на Ближнем Востоке. Считается, что она возникла в Евразии около 30 тыс. лет назад, и является одной из первых гаплогрупп, связанных с миграцией человека в Европу.

Кавказ 
Абхазо-адыгские народы
 адыгейцы – 3,2 %, абазины – 2,9 %, абхазы – 2,2 %

Индоевропейские народы
 южные осетины – 4,2 %, армяне – 2,7 %

Картвельские народы
 мегрелы – 7,8 %

Тюркские народы
 кубанские ногайцы – 3,8 %, карачаевцы – 3,8 %

В Чечне сильно распространена ветка I2l.

Палеогенетика 
I определили у образца I1679/AG037C (Айн-Гхасал, Амман (мухафаза), Иордания, докерамический неолит C (PPNC), 6900–6800 лет до н. э.).

I1 определили у обитателя Акнашена (Aknashen, Армения), жившего 5925—5717 лет до н. э. (6976 ± 29 радиоуглеродных лет до настоящего времени).

I6 определили у энеолитического (4500—3900/3800 гг. до н. э.) образца I1178 из израильской пещеры Пкиин (Peqi’in Cave).

I2 определили у представителя культуры шнуровой керамики pcw160 (2459—2352 лет до н. э.) из Mirocin 27/360 на юго-востоке Польши

I3a определили у энеолитического образца PG2001 (4336—4178 лет до н. э., kurgan 1, grave 37) со стоянки Прогресс-2 (Progress 2) в Ставропольском крае.

I1b определили у образца I11735 (Mereke, 4331 л. н.) из среднего-позднего бронзового века Казахстана (Mereke_MBA).

I1a определили у образца SUG2 (Сугоклея, погр. 8, ямная культура, Кировоградская область, Украина, 5000—4500 л. н.).

I определили у образца TET1 (Тецканы, курган 3, погр. 22, катакомбная культура Бричанский район, Молдавия, 4500–4000 л. н.).

I1c определили у образца I4286 (1886—1756 лет до н. э., Бактрийско-Маргианский археологический комплекс) из бронзового века Узбекистана (Sappali_Tepe_BA).	

I5c определили у обитателя Норабака (Армения), жившего 1159—957 лет до нашей эры.

I5 определили у представителя межовской культуры из Каповой пещеры.

I5a2 определили у даунийца ORD014 (Ordona, 570 — 408 лет до н. э.) из Северной Апулии (Италия).

I4 определили в двух образцах из некрополя Неркин Навер (Nerqin Naver, Армения) возрастом 700—500 лет до нашей эры.

I1 определили у представителя кобанской культуры из могильника Заюково-3, расположенного близ села Заюково в Баксанском районе Кабардино-Балкарской республики (VI—V века до н. э.).

I1a1 определили у образца I18259 (Сирмий/Срем) железного века Венгрии (Hungary_IA_Syrmian_SremGroup, 2310 л. н.).

I определили у образца Ze_5 (Зевакинский могильник, железный век, курган 10, погр. 2, Восточно-Казахстанская область, Казахстан).

Митохондриальная гаплогруппа I обнаружена у одного из викингов с языческого захоронения Галгедил (Galgedil) на датском острове Фюн (700—1100 гг. н. э.).

I1a1 определили у датского образца VK290 с острова Лангеланн (X век) и норвежского образца VK523 из Сёр-Трёнделага (до XI века). I1a1a3 определена у шведского образца VK458 с острова Готланд (900—1050 гг.) I1a1e определена у британского образца VK172 из Оксфорда (880—1000 гг.) и шведского образца VK456 с острова Готланд (900—1050 гг.). I2 определена у британского образца VK259 из Оксфорда (X—XI век). I2a1 определена у средневековой жительницы Исландии (VK99, X—XIII века, озеро Миватн). I3 определена у норвежского образца VK391 из Телемарка (V—VI век) и у шведского образца VK460 с острова Готланд (900—1050 гг.). I4a определена у норвежского образца VK420 из Хедмарка (VIII—XI век) и у шведского образца VK31 из коммуны Скара (X—XII век). I5a определена у шведского образца VK457 с острова Готланд (900—1050 гг.).

I1a1a определили у индивида № 2 из массового захоронения № 76 (1238 год), обнаруженного при раскопках Рубленого города Ярославля.

I1 определили у европеоида западноевразийского происхождения DA29/ERS2374308 (700 лет до настоящего времени, ~1250 год), похороненного без оружия в одном из золотоордынских погребений XIII—XIV века в горах Улытау (Y-хромосомная гаплогруппа R1a1a1b1a2-Z280>R1a1a1b1a2a-Z92>R1a-YP575>R1a-Y83843>R1a-BY100307, курган 5 погребального комплекса Карасуыр, Улытауский район, Карагандинская область, Казахстан) вместе с членами армии хана Джучи.

Примечания

Публикации 
2010
 
2014
 
2016
 
 
2017

См. также

Ссылки 
 
 I – Haplogroup

Общие сведения 
 Ian Logan’s Mitochondrial DNA Site

Гаплогруппа I 
 Spread of Haplogroup I, from National Geographic
 Iris

I